Constitución (Chili), gemeente in Chili
Constitución (departement), departement van Argentinië